Владимир Краев:
 Краев, Владимир Павлович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Краев, Владимир Степанович (1937—2011) — генерал-лейтенант СССР.